Wert steht für:

 Zahl, mathematisches Objekt
 Funktionswert, als Kurzform, siehe Funktion (Mathematik)
 Größenwert, als Kurzform, siehe Physikalische Größe #Größenwert
 Messwert, Signal von einem Messgerät, als Kurzform
 Wert, moralisch erstrebenswerte Eigenschaft oder Qualität, siehe Wertvorstellung
 Wert (Wirtschaft), Bedeutung von Gütern
 Wert, Maß in einer Wertung
 Wert, Werth oder Werd, Binneninsel, siehe Werder (Landschaft)

Personen:
 Ad de Wert (1952–2015), niederländischer Fußballspieler
 Giaches de Wert (1535–1596), franko-flämischer Komponist der Renaissance
 José Ignacio Wert Ortega (* 1950), spanischer Soziologe und Politiker (Partido Popular)

WERT steht für:
 WERT, Radiosender aus Ohio

 wertvoll steht für:
 wertvoll, Prädikat der Filmbewertung, siehe Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW) #Prädikate
 Wertvoll (Kurzfilm), französischer Film von Paul Mas (2020)

Siehe auch:
 Werturteil (Attributierung eines Objekts oder Sachverhalts mit einem Wert)

 Wertemenge (Begriffsklärung)
 Werth (Begriffsklärung)
 Werd (Begriffsklärung)
 Weert (Begriffsklärung)
 Wehrt (Begriffsklärung)

Abkürzung